Славица Зафировска (Скопље, 18. фебруар 1948) је била југословенска и македонска филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Некаде морам да те чекам ТВ филм || /
|-
| 1972. || Клупа у Јурјевској ТВ серија || /
|-
| 1972. || Пуцањ   || /
|-
| 1977. || Пресуда  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Црвени коњ  || /
|-
| 1982. || Јужна стаза  || /
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || /
|-
| 1984. || Исчекување ТВ филм || /
|-
| 1985. || На наш начин ТВ серија || /
|-
| 1985. || Од жад грб ТВ филм || /
|-
| 1986. || Солунски патрдии ТВ-серија ||
|-
| 1986. || Климент Охридски ТВ филм || Владимира (као Славица Николовска-Зафировска)
|-
| 1984 1987. || Случки од животот ТВ серија || Маја
|-
| 1987. || Звездите на 42-та ТВ филм || Мајката
|-
| 1988. || Скопски сновиденија ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Еурека ТВ серија || гја Едисон 
|-
| 1990. || Трст виа Скопје ТВ серија || Социјална работничка 
|-
| 1990 1991. || Македонски народни приказни ТВ серија || /
|-
| 1991. || Опстанок ТВ серија || /
|-
| 1988 1992. || Тврдокорни ТВ серија || /
|-
| 1994. || Прекалени ТВ серија || Мајката на Марко
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2010. || Народни приказни ТВ серија || /
|-
| 2012. || Скопје ремикс ТВ-филм ||
|-
| 2012-2015. || Македонски народни приказни ТВ серија || Домакинката
|-
| 2016. || Операција Дијамант ТВ-серија || Газдарицата
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1948.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Скопљаци